Palomas (Badajoz), municipi de la província de Badajoz
 Palomas (Madrid), barri de Madrid integrat en el districte d'Hortaleza